El Club steht für:

 El Club (2015), chilenischer Film von Pablo Larraín
 El club (Spanien), spanische Fernsehserie (2004–2009) 
 El club (Mexiko, 2002), mexikanische Fernsehserie (2002–2003) 
 El club (Mexiko, 2004), mexikanische Fernsehserie (ab 2004)